

Nom de famille
Diego Tardelli (1985-), est un joueur de football brésilien.
Marco Tardelli (1954-), est un joueur de football italien.

Homonymie de patronyme